Schaefferia är ett släkte av urinsekter. Schaefferia ingår i familjen Hypogastruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Schaefferia